De Ronde van Turkije 2000 (Turks: 2000 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu) was de eerste editie van deze wielerwedstrijd die als meerdaagse koers werd verreden van maandag 24 tot en met zondag 30 april in Turkije.

Eindklassementen

Algemeen klassement

2000
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2000